Ніколаїдіс () — грецьке прізвище. Відомі носії:
 Александрос Ніколаїдіс — грецький тхеквондист
 Андрей Ніколаїдіс — чорногорський романіст, оглядач та політичний радник
 Апостолос Ніколаїдіс — грецький легкоатлет і футболіст
 Деміс Ніколаїдіс — грецький футболіст
 Йоанніс Ніколаїдіс — грецький шахіст